Сембаев — фамилия; имеет женскую форму Сембаева.
 Сембаев, Абдыхамит Ибнеевич (1905—1989) — советский педагог, комиссар народного просвещения а министр просвещения КазаССР.
 Сембаев, Даулет Хамитович (1935—2021) — казахский металлург и финансист, политический деятель.
 Сембаев, Даурен Хамитович (1933—2015) — советский ученый—химик в области окислительного катализа, доктор химических наук, профессор.
 Сембаев, Ерболат Насенович — посол Казахстана в Италии с 2021 года.